Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji PBZ Zagreb Indoors 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl třetí nasazený Rus Michail Južnyj, který v semifinále podlehl turnajové jedničce Marinu Čilićovi..

Titul si připsal nejvýše nasazený Chorvat Marin Čilić, který ve finále zdolal rakouskou turnajovou čtyřku Jürgena Melzera poměrem 6–3 a 6–1. Ze záhřebského turnaje si tak připsal rekordní třetí singlové vítězství.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  'Marin Čilić (vítěz)
  Andreas Seppi (odstoupil)
  Michail Južnyj (semifinále)
  Jürgen Melzer (finále)
  Martin Kližan (2. kolo)
  Marcos Baghdatis (2. kolo)
  Grigor Dimitrov (1. kolo)
  Lukáš Lacko (1. kolo, skreč)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2013